Приморский драгунский полк — отдельный кавалерийский полк Российской императорской армии, единственный полк регулярной кавалерии на Дальнем Востоке.

Полковой праздник: 29 июня (день святых первоверховных апостолов Петра и Павла). Старшинство: с 24 мая 1869 года. Дислокация: Новокиевское.

История 
 24 мая 1869 — Для занятия сухопутной границы Южно-Уссурийского края и её охраны, сформирована Уссурийская казачья конная сотня, укомплектованная личным составом из охотников (добровольцев) из Забайкальского и Амурского войск и нижних чинов линейных батальонов, ставшая родоначальницей Приморского драгунского полка..
 6 января 1881 — Переименована в «Уссурийскую конную сотню», сформирована 2-я сотня.
 30 апреля 1891 — 1-я и 2-я Уссурийские конные сотни переименованы в 1-ю и 2-ю Приморские.
 15 марта 1895 — 1-я и 2-я Приморские сотни объединены в Приморский конный дивизион, дивизион из казачьих войск был переведён в армейскую кавалерию.

Приморский драгунский полк 
 2 мая 1898 — Приморский конный дивизион развернут в драгунский полк четырёхэскадронного состава.
 29 июня 1898 — В день полкового праздника принятие Штандарта (пожалован 6-го мая 1897)
 1900 — Приведен в состав шести эскадронов.
 1900—1902 — Участвовал в Китайском походе.
 1904—1905 — Участвовал в русско-японской войне.
 1914 — Командир полка обратился к цесаревичу Алексею Николаевичу с ходатайством о назначении полка в действующую армию.
 1914—1917 — Участвовал в Первой мировой войне в составе Уссурийской конной бригады (с 1916 дивизии).
 1 (14) июня 1915 — Под Попелянами форсировал Венту и во встречном бою изрубил 5 германских кавалерийских полков (9-й и 13-й драгунские, 1-й, 2-й и 12-й гусарские). Трофеями приморцев стали: 1 офицер 12-го гусарского полка, 1 офицер 9-го драгунского полка, 48 нижних чинов 9-го и 13-го драгунских полков, 12-го гусарского, 1-го и 2-го лейб-гусарских полков, 69 лошадей, походная кухня и 9 повозок. 5-го июня подразделения полка провели успешный рейд по тактическим тылам противника.
 1917 — Участвовал в походе на Петроград.
 Февраль 1918 — Распущен.
 1919 — Восстановлен в Приморье для борьбы с большевиками.
 1920 — Прекратил своё существование.

Командиры полка 
 28.04.1895 — 25.10.1895 — подполковник И. С. Котов
 01.11.1895 — 02.07.1896 — подполковник Камсаракан, Аршак Петросович
 02.07.1896 — 27.02.1897 — полковник Алымов, Аполлинарий Александрович
 27.02.1897 — 18.07.1898 — подполковник Пятницкий, Николай Петрович
 14.11.1898 — 26.06.1902 — полковник Познанский, Владимир Станиславович
 07.09.1902 — 17.04.1906 — полковник Воронов, Павел Павлович
 17.04.1906 — 12.01.1907 — полковник Плаутин, Николай Сергеевич
 03.02.1907 — 13.12.1908 — полковник Викгорст, Илиодор Фёдорович
 15.01.1909 — 17.06.1911 — полковник Лисовский, Северин Фомич
 17.06.1911 — 12.07.1915 — полковник Слатин, Михаил Николаевич
 24.07.1915 — 24.10.1916 — полковник Одинцов, Сергей Иванович
 24.10.1916 — 20.02.1917 — полковник Середин, Константин Хрисанфович
 17.04.1917 — полковник Шипунов, Николай Иванович
 Декабрь 1917 — Штаб-ротмистр Лещинский (первый выборный командир)
 1919 — Штабс-ротмистр Семёнов В. С.

Форма

Головной убор 
Папаха из чёрного меха. Суконный верх мундирного цвета, обшитый крестообразно и по кругу у нижних чинов жёлтой тесьмой, у офицеров — золотым галуном. Спереди на папахе кокарда и над нею золотой знак отличия. Фуражка с верхом оранжевого цвета, околыш тёмно-зелёный. Верхний и средний кант на фуражке — тёмно-зелёные, нижний — оранжевый.

Известные люди, служившие в полку 
 Будённый, Семён Михайлович
 Граф Стенбок-Фермор, Александр Владимирович
 Фриновский, Михаил Петрович
 Эпов, Михаил Васильевич
 Байло, Сергей Ильич
 Ромазанов, Магомет Ханович — полный Георгиевский кавалер, Доброволец Приморского драгунского полка, Уссурийской отдельной конной бригады, 1-го Сибирского корпуса, Русской Императорской Армии, Первая мировая война 1914 — 1917 годов;
 В. Ф. Назимов

Примечания

Литература 
 Авилов Р. С., «Для охранения границ Южно-Уссурийского края сформировать…» История создания и службы регулярной кавалерии на Дальнем Востоке России (1869-1914). Владивосток: Дальнаука, 2011. 180 с.
 Авилов Р. С., История создания регулярной кавалерии на восточных рубежах России или 34 года на границе (1869–1903 гг.) // Известия Восточного института Дальневосточного государственного университета. 2008, № 15. С. 82–98.
 Авилов Р. С., История создания регулярной кавалерии на Дальнем Востоке России (1869 – 1903) // Дальний Восток России и страны АТР в изменяющемся мире. Программа и тезисы XI международной научной конференции молодых учёных. 12–15 мая. – Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2008. С. 54–56.
 «Приморский драгунский полк». Машинописная памятка, тираж 6 экземпляров. Составлена в эмиграции в 1950-60 гг. Частично опубликована на сайте «Русский Париж».

Ссылки 
 Regiment.ru
 Полковая форма в конце XIX-начале XX века
 ЧАСТЬ II: ПОЛКИ РОССИЙСКОЙ РЕГУЛЯРНОЙ КАВАЛЕРИИ 1698—1917 гг.
Приморский драгунский полк. Краткая история, потери в Первую Мировую войну. Георгиевские кавалеры. Униформа.

Драгунские полки Российской империи